Fernando Primo de Rivera y Sobremonte (1831-1921), militaire et homme politique espagnol ;
Fernando Primo de Rivera y Orbaneja (1879-1921), militaire espagnol.

Voir aussi